Хмелинец — название населённых пунктов в России:

 Хмелинец — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Хмелинец — село в Задонском районе Липецкой области.